Barra do Ribeiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barra do Ribeiro (ort), Rio Grande do Sul, 
 Barra do Ribeiro (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar